Dagny ist der Name von:
 Dagny, französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Dagny-Lambercy, französische Gemeinde im Département Aisne
 Dagny (Film), norwegisch-polnischer Film
 Dagny (Vorname), weiblicher Vorname
 Dagny (Zeitschrift), ehemalige Zeitschrift der schwedischen Frauenbewegung
 SS Dagny, Name zweier Schiffe
Dagny (Sängerin), norwegische Sängerin